Кастро (, ); Каштру () — знатнейший и богатейший род средневековой Галисии, распространившийся в Испании и Португалии, затем на заморских территориях. Достиг пика могущества в XIV веке, когда Хуана де Кастро стала женой кастильского короля Педро I, а её  единокровная сестра Инес — возлюбленной и матерью детей португальского короля Педру I. С 1366 до 1741 гг. глава рода носил титул графа Лемоса, впоследствии унаследованный герцогами Альба.
Португальская ветвь рода именуется Каштру. Гербы родов Каштру и Каштруш представлены в Гербовом зале Национального дворца в Синтре.

Происхождение 
Родоначальник этого клана, Фернандо Гарсия, появляется в хрониках на рубеже XI и XII веков. О происхождении его нет точных сведений. Представители рода Кастро издавна считали его внебрачным сыном галисийского короля Гарсии. Это позволяло им считать свой род побочной ветвью древнейшей кастильской династии Хименесов.

Вопрос о происхождении рода Кастро остаётся дискуссионным. Современный испанский генеалог Хайме Салазар-и-Ача держится мнения, что Фернандо Гарсия был сыном графа Гарсии Ордоньеса и инфанты Урраки Гарсес, внебрачной дочери короля Гарсии III и Эстефании де Фуа. Первой сеньорией, с которой началось наращивание земельных владений Кастро, было местечко Кастро-Херис в Кастилии. 

Сын Фернандо Гарсии, Гуттьере Фернандес, конкурировал с другим могущественным кастильским родом Лара из-за опеки над королем Альфонсо VIII. Конфликт с этим родом заставил племянника Гуттьере Фернандеса, Фернандо Родригеса, перейти на службу к леонскому королю Фернандо II, который назначил его своим майордомом (пфальцграфом, дворецким). Женой его была внебрачная дочь Альфонсо Императора, убитая им в припадке ревности.

 Фернандо Гарсия де Ита  (ок. 1065—1134), сеньор Иты, Уседы, Гвадалахары, Мединасели и родоначальник рода Кастро
 Гутьерре Фернандес де Кастро  (ок. 1087 — ок. 1169), сын предыдущего
 Родриго Фернандес де Кастро "Эль-Кальво  (ок. 1090 — ок. 1142), младший брат предыдущего
 Гуттиере Родригес де Кастро  (ум. 1195), сын предыдущего
 Фернандо Родригес де Кастро эль-Кастельяно  (1125—1185), сын Родриго Фернандеса де Кастро. Майордом (1162—1164, 1165—1166)
 Педро Фернандес де Кастро эль-Кастельяно  (ок. 1160—1214), сын предыдущего. Майордом  (1191, 1194, 1195—1197, 1204)
 Альваро Перес де Кастро эль-Кастельяно  (ум. 1240), сын предыдущего. Майордом  (1223), альферес (знаменосец) короля (1221, 1221—1222)
 Фернандо Родригес де Кастро  (1280—1304), сын Эстебана Фернандеса де Кастро, внук Фернандо Гуттьереса де Кастро, правнук Гуттиере Родригеса де Кастро (ум. 1195).
 Педро Фернандес де Кастро «Эль де ла Гуерра»  (ок. 1290—1342), сын предыдущего. Майордом  (1332—1342),
 Фернандо Руис де Кастро  (ум. 1377), старший сын предыдущего.
 Алвару Пиреш де Каштру (ум. 1384), 1-й граф Виана-ду-Каштелу, 1-й граф Аррайолуш, 1-й коннетабль Португалии.

Графы Лемос 

Брат знаменитой Инес де Кастро и кастильской королевы Хуаны, Фернан Руис де Кастро, взял в жёны внебрачную дочь кастильского короля Альфонса XI, получив от него в 1366 г. титул графа Лемоса в Галисии. Он был третьим носителем этого титула, закрепившегося с тех пор в роду Кастро. 

Поскольку титул графа Лемос был создан ещё в Средние века, задолго до инфляции титулов, его значение не уступало позднейшим титулам герцогского достоинства. Граф Лемос всегда признавался одним из первых сановников кастильской короны. В продолжение золотого века Испании наиболее известными его носителями были 7-й, или великий граф Лемос  (1576—1622), вице-король Неаполя, и 10-й граф Лемос (1632-1672), вице-король Перу.

Много содействовал укреплению позиций Кастро при дворе и украшению их любимого Монфорте-де-Лемоса дядя 7-го графа — кардинал и севильский архиепископ Родриго де Кастро (1523—1600), один из доверенных советников короля Филиппа II.

В середине XVIII века после пресечения прямой линии рода Кастро их титулы перешли к герцогам Бервикам (побочная ветвь Стюартов), которые позднее стали герцогами Альба.

 Альвар Нуньес Осорио (ум. 1329), 1-й граф Лемос, Трастамара и Саррия (1325/1327 — 1329), сын Альвара Родригеса Осорио, сеньора Вильяорнате, и Эльвиры Нуньес. Король Альфонсо XI конфисковал у Альвара Нуньеса Осорио графство Лемос, позднее передав его своему внебрачному сыну Энрике.
 Энрике де Трастамара (13 января 1334 — 29 мая 1379), 2-й граф Лемос, Трастамара и Саррия, позднее король Кастилии под именем Энрике II (1366—1367, 1369—1379), внебрачный сын короля Кастилии Альфонсо XI. В 1366 году король Педро I Жестокий, сводный брат Энрике Трастамары, конфисковал его галисийские владения и передал их Фернандо Руису де Кастро.
 Фернандо Руис де Кастро (ум. 1377), 3-й граф Лемос, Трастамара и Саррия (1366—1377), сын Педро Фернандеса де Кастро (ок. 1290—1342) и Изабель Понсе ле Леон (ум. 1367), брат Инес де Кастро (1325—1355), жены короля Португалии Педру I и Хуаны де Кастро (ум. 1374), жены короля Кастилии Педро I.
 Педро Энрикес де Кастилия (ок. 1355 — 2 мая 1400), 4-й граф Лемос, Трастамара и Саррия (1377—1400), 2-й констебль Кастилии. Внебрачный сын Фадрико Альфонсо Кастильского (1334—1358), внук короля Альфонсо XI и племянник короля Энрике II. С 1385 года женат на Изабель де Кастро ум. 1404), благодаря браку с которой получил во владение города Понферрада и Вильяфранка-дель-Бьерсо.
 Фадрике Энрикес де Кастилия (1388 — 22 марта 1430), 5-й граф Лемос, Трастамара и Серрия (1400—1429), единственный сын предыдущего. В 1429 году король Кастилии Хуан II конфисковал у него все владения и титулы, а самого графа заключил в замок Пеньяфьель, где он и скончался год спустя. Его сестра Беатрис Энрикес (1398—1455), став женой Педро Альвареса Осорио, сеньора Кабрера и Рибера, смогла вернуть себе имущество своего покойного брата, конфискованные ранее королем.

 Педро Альварес Осорио (ок. 1410 — 19 февраля 1483), 1-й граф Лемос. Его брак в 1433 году с Беатрис Энрикес привел с передаче ему в наследственное владение графства Лемос, ранее принадлежавшего правящему дому Трастамара, согласно указу короля Энрике IV, подписанному в Севилье 26 июня 1456 года
 Родриго Энрикес де Кастро (1459—1522), 2-й граф де Лемос, гранд Испании. Старший сын Алонсо де Кастро и Осорио (1442—1467), внук предыдущего
 Беатрис де Кастро Осорио Фермоса (1480— 11 ноября 1570), 3-я графиня Лемос, гранд Испании и мать кардинала Родриго де Кастро и Осорио (1523—1600), старшая дочь предыдущего
 Фернандо Руис де Кастро Осорио и Португал (Фернандо де Кастро и Португал) (11 июля 1505 — 19 июля 1576), 4-й граф де Лемос, 1-й маркиз Саррия, гранд Испании. Старший н предыдущей от первого брака
 Педро Фернандо Руис де Кастро Андраде и Португал Эль-Вьехо (29 июня 1524 — 21 августа 1590), 5-й граф де Лемос, 2-й маркиз Саррия, граф Испании, старший сын предыдущего
 Фернандо Руис де Кастро Андраде и Португал (1548— 19 октября 1601), 6-й граф де Лемос, 3-й маркиз Саррия, гранд Испании и вице-король Неаполя (1599—1601), старший сын предыдущего
 Педро Фернандес де Кастро и Андраде (1576 — 19 октября 1622), 7-й граф Лемос, 4-й маркиз Саррия, гранд Испании, президент Совета Индий, вице-король Неаполя (1610—1616), председатель Верховного Совета Италии. Старший сын предыдущего. Племянник кардинала Родриго де Кастро Осорио. Он умер бездетным, поэтому титулы унаследовал его младший брат, 8-й граф Лемос.
 Франсиско Руис де Кастро Андраде и Португал (1582 — сентябрь 1637), 8-й граф Лемос, 5-й маркиз Саррия, гранд Испании, вице-король Неаполя (1601—1603) и вице-король Сицилии (1616—1622). В 1629 году он отказался от всех своих титулов и имущества, принял монашеский сан в бенедиктинском монастыре в Саагуне. Ему наследовал его старший сын.
 Франсиско Фернандес де Кастро (1613 — 6 декабря 1662), 9-й граф де Лемос, 6-й маркиз де Саррия, гранд Испании и вице-король Арагона (1649—1652). Его младший брат, Фернандо, женился на 4-й графине Хельвес, что в будущем привело к переходу титулов к дому герцогов Бервик.
 Педро Антонио Фернандес де Кастро (20 декабря 1632 — 6 декабря 1672), 10-й граф Лемос, 7-й маркиз Саррии, гранд Испании, 27-й наместником Перу (1667—1672), единственный сын предыдущего
 Хинес Мигель Руис Мария Консепсьон де Кастро Андраде и Португал Осорио (16 октября 1666 — 30 сентября 1741), 11-й граф де Лемос, 9-й граф Вильяльба и 8-й маркиз Саррия, гранд Испании, старший сын предыдущего. Он умер бездетным, и его титулы и владения перешли к его племяннице, Розе Марии де Кастро и Сентурион.
 Роза Мария де Кастро и Сентурион (6 апреля 1691 — 14 марта 1772), 12-я графиня де Лемос, 9-я маркиза де Саррия, гранд Испании. Старшая дочь Сальвадора Франсиско Руиса де Кастро и Португала, племянница предыдущего. Она умерла в 1772 году, не оставив потомства. После наследственных споров между ветвями семьи, право собственности переходит к её племяннику, герцогу Бехару.
 Хоакин Лопес де Суньига Сотомайор и Кастро (1715 — 10 октября 1777), 13-й граф де Лемос, 10-й маркиз Саррия, 12-й герцог Бехар и Вильянуэва, гранд Испании. Единственный сын Хуана Мануэла де Суньиги Сотомайора и Кастро, 11-го герцога Бехара (ок. 1670—1747), и Рафаэла де Кастро Португал и Сентурион (1693—1718), племянник предыдущей. Он умер бездетным, и он титулы графа Лемоса и маркиза Саррия из дома Кастро перешли к ближайшей родительской ветви, дому Бервик.

 Франсиско Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Колон де Португал (28 декабря 1718 — 30 сентября 1785), 14-й граф де Лемос, 11-й маркиз Саррия, 3-й герцог Бервик и гранд Испании. Потомок Фернандо Руиса де Кастро и Португала (брата 7-го и 8-го графов Лемос). Старший сын Джеймса Фитцджеймса, 2-го герцога Бервика (1696—1738). Женат с 26 июля 1738 года на Марии Терезе де Сильва и Альварес де Толедо, дочери герцога Альбы. Ему наследовал его сын.
 Карлос Бернардо Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (25 марта 1752 — 7 сентября 1787), 15-й граф де Лемос, 12-й маркиз Саррия, 4-й герцог Бервик и гранд Испании, единственный сын предыдущего. Женат с 15 сентября 1771 года на Каролине Августе цу Штольберг-Гедерн, принцессы Хорнс.
 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Штольберг (25 февраля 1773 — 3 апреля 1794), 16-й граф де Лемос, 13-й маркиз Саррия, 5-й герцог Бервик и гранд Испнании, единственный сын предыдущего
 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (3 января 1791 — 5 января 1794), 17-й граф Лемос, 14-й маркиз Саррия, 6-й герцог Бервик и гранд Испании, сын предыдущего. Он умер в возрасте трех лет, ему наследовал его младший брат
 Карлос Мигель Фитц-Джеймс Стюарт (19 мая 1794 — 7 октября 1835), 18-й граф де Лемос, 15-й маркиз Саррия, 7-й герцог Бервик, 14-й герцог Альба и гранд Испании, младший брат предыдущего
 Луис Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (3 июня 1821 — 10 июля 1881), 19-й граф де Лемос, 16-й маркиз Саррия, 8-й герцог Бервик, 14-й герцог Альба и гранд, старший сын предыдущего. Был женат на Франсискаеде Палафокс Портокарреро, 9-й графине Монтихо, сестре императрицы Франции Евгении.
 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Портокарреро (4 декабря 1849 — 15 октября 1901), 20-й граф де Лемос, 17-й маркиз Саррия, 9-й герцог Бервик, 6-й герцог Альба и гранд, единственный сын предыдущего
 Джакобо Фитц-Джеймс Стюарт (17 октября 1878 — 24 сентября 1953), 21-й граф де Лемос, 18-й маркиз Саррия, 17-й герцог Альба, 10-й герцог Бервик и гранд Испании, старший сын предыдущего
 Мария дель Росарио Фитц-Каэтана Джеймс Стюарт и Сильва (28 марта 1926 — 20 ноября 2014), 22-я графиня де Лемос, 19-я маркиза де Саррия, 11-я герцогиня Бервик, 18-я герцогиня Альба и гранд Испании, единственная дочь предыдущего
 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 2 октября 1948), 23-й граф Лемос, 20-й маркиз де Саррия, 12-й герцог Бервик, 19-й герцог Альба и гранд Испании, старший сын предыдущей.

Источники 
 Сведения о происхождении рода Кастро 

Графы Испании
 
Гранды Испании
Дворянские роды Португалии